Tapio bezeichnet
 Tapio (Mythologie), einen finnischen Waldgott 
 (1705) Tapio, einen Hauptgürtelasteroiden
 Tapio Analysator, ein Messgerät zur Analyse von Papier in der Papierindustrie

Tapio ist der Familienname folgender Personen:

 Eero Tapio (1941–2022), finnischer Ringer
 Juha Tapio (* 1974), finnischer Sänger und Songwriter
 Kari Tapio (1945–2010), finnischer Schlagersänger
 Inghilda Tapio (* 1946), samische Lyrikerin aus Schweden

Tapio ist ein finnischer männlicher Vorname:
(Auswahl) 
 Tapio Kantanen
 Tapio Korjus
 Tapio Räisänen
 Tapio Sipilä
 Tapio Wirkkala